Reserve (Kansas).
 Reserve (Louisiana).
 Reserve (Montana).
 Reserve (Nou Mèxic).
 Reserve (Wisconsin).